Edward Woods peut faire référence à :

 Eddie Woods (1940-), écrivain et éditeur ;
 Edward Woods (évêque) (1877-1953), évêque de Croydon, 1930-1937, et évêque de Lichfield, 1937-1953, Church of England ;
 Edward Woods (1903-1989), acteur américain ;
 Edward Woods (ingénieur) (1814-1903), ingénieur civil britannique ;
 Richard Woods (né Edward Woods), fonctionnaire du gouvernement en Nouvelle-Zélande ;
 Edward John Woods (1839-1916), connu comme E. J. Woods, architecte australien .